Helmand bezeichnet

 Hilmend auch Helmand, Fluss in Afghanistan
 Helmand (Provinz), afghanische Provinz
 Helmand-Kultur (auch Helmand Zivilisation) blühte im vierten und dritten vorchristlichen Jahrtausend im Süden von Afghanistan und im Südwesten des Iran